Le Méga CGR Tarbes est un multiplexe à Tarbes ouvert le  sous le nom de Méga CGR Tarbes situé dans le quartier de l'Arsenal (canton de Tarbes 2), département des Hautes-Pyrénées en région Occitanie.

Fiche technique 
Le Méga CGR de Tarbes fait partie du groupe CGR.

Le multiplexe, est doté de 11 salles depuis  l'ouverture, construites en gradins et climatisées toutes équipées en 3D, avec un espace jeux vidéo et un ciné café. Les salles 1 et ICE possèdent la technologie Dolby Atmos. À souligner que toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tableau du nombre de sièges dans chaque salles.

Évènements 

Le , le Méga CGR de Tarbes inaugure une salle premium ICE développée par CGR Cinémas après  de travaux. Les 202 anciens fauteuils de la salle 3 sont remplacés par . Un nouvel écran, plus grand, est aussi installé avec des toiles sur les côtés : la technologie "LightVibes". Le surrond Dolby Atmos est installé, associé à un projecteur laser 4K.

Architecture 
Le cinéma s'est établi dans un le bâtiment le  de l'ancien Arsenal de Tarbes.

Galerie d'images

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CGR Cinémas
 Mega CGR Torcy Marne-la-Vallée
 Multiplexe
 Union Générale Cinématographique (UGC)
 Les cinémas Pathé Gaumont
 Théâtre des Nouveautés de Tarbes

Liens externes 
 

Méga CGR
Salle de cinéma en région Occitanie